

Patronyme 
Franck André Jamme: poète français
Auguste Jamme: homme politique français
Louis Jamme: bourgmestre français
André Jamme: résistant français

Toponyme 
Sainte-Jamme-sur-Sarthe

Homonymie de patronyme